Funkenhauser ist der Familienname folgender Personen:

 Hedwig Funkenhauser (* 1969), deutsche Degenfechterin
 Zita Funkenhauser (* 1966), deutsche Florettfechterin und zweifache Olympiasiegerin